Gwda – rzeka w Polsce, dopływ Noteci
3 miejscowości w Polsce:
 Gwda – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Gwda Mała – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Gwda Wielka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek